LSE kan henvise til flere steder:
 London School of Economics
 London Stock Exchange

Eksterne henvisninger 
 LSE på acronymfinder.com